Tabuleirensi – abitanti di Tabuleiro do Norte
Tabuleirensi – abitanti di Tabuleiro